Osoby:
 Björn Hertl – niemiecki piłkarz
 Jan Hertl – czeski piłkarz
 Tomáš Hertl – czeski hokeista

Zobacz też:
 Härtl
 Hertel